Вайнонен () — финская фамилия. Известные носители:

 Вайнонен, Василий Иванович (1901—1964) — артист балета и балетмейстер, создатель балета «Пламя Парижа», автор классической версии «Щелкунчика».
 Вайнонен, Каари (род. 1973) — эстонская шашистка.
 Вайнонен, Тойво Потапович (1918—1985) — советский музыкант.